FAM120B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 910 амінокислот, а молекулярна маса — 103 783.

Кодований геном білок за функцією належить до активаторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, диференціація клітин, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки